«Драконы навсегда» (другое название — «Дракон нагрянет внезапно») (, ) — гонконгский кинофильм 1988 года режиссёра Саммо Хуна с участием Джеки Чана, Саммо Хуна и Юань Бяо. Последний фильм, в котором снялись трое актёров вместе. Картина была номинирована на 8-й церемонии награждения Hong Kong Film Awards в категории «Лучшая хореография».

Сюжет 
Владелица озера, мисс Ип, подаёт иск против местной химической фабрики за загрязнение воды в озере. Руководство завода нанимает адвоката, Джеки Луна, чтобы тот отыскал информацию, дискредитирующую владелицу озера. Джеки просит помощи у своего друга, торговца оружием Вона Фэйхуна, чтобы тот начал ухаживать за хозяйкой озера с целью убедить её урегулировать проблему во внесудебном порядке. Адвокат также включает в дело знакомого преступника Тун Таклиу, чтобы тот вёл наблюдение за квартирой мисс Ип. Фэйхун и Таклиу не знают об участии друг друга в этом деле, из-за чего между ними возникает недопонимание и драка, а Джеки пытается их усмирить.

Фэйхун влюбляется в мисс Ип, а Джеки начинает ухаживать за её кузиной, Вань Мэйлин (эколог, собравшаяся давать показания в суде в защиту Ип). Трое мужчин ненароком узнают, что химическое предприятие — прикрытие для наркомафии, во главе которой стоит Ва, а затем сталкиваются с его головорезами. В конечном счёте дело заканчивается разборкой на химзаводе с Ва и его подручным — мастером боевых искусств.

В ролях 
Ниже приведён список актёров, указанных в титрах.

Исполнители основных и второстепенных ролей:
 Джеки Чан — Джеки Лун
 Юань Бяо — Тун Такпиу
 Саммо Хун — Вон Фэйхун
 Дини Ип — мисс Ип
  — Вань Мэйлин
  — судья
  — Ва Саммоу
  — телохранитель Ва
 Лэй Катин — телохранитель Ва
 Филлип Ко — телохранитель Ва
 Дик Вэй — головорез в баре
 Лам Вай — головорез в баре
 Сам Вай — начальник Джеки
  — адвокат
 Кон Лун — покупатель оружия
 Бенни Уркидес — боец на фабрике
Приглашённые звёзды:
 
  — психиатр
 Полин Вон — официантка из бара
  — головорез на корабле
  — головорез на корабле
 Фун Хакъон — головорез на корабле
  — головорез на корабле
 Тхай Поу — официант на корабле
Впервые на экране:
 Кристал Куок — ассистентка Джеки

Съёмочная группа 

 Компания: Golden Harvest, Bo Ho Films Company Limited
 Продюсеры: Рэймонд Чоу, 
 Режиссёр: Саммо Хун
 Сценарист: Ситхоу Чёкхонь
 Исполнительный директор: 
 Ассистенты режиссёра: Нг Минькхань, Рональд Чань, Александр Чань, Вань Фат, 
 Постановка боевых сцен: Ассоциация каскадёров Саммо Хуна, Ассоциация каскадёров Джеки Чана
 Художники-постановщики: Хорас Ма, Оливер Вон
 Режиссёры монтажа: Кён Чхюньтак, Питер Чён
 Художники по гриму: Ло Лайкюнь, Пхунь Маньва
 Художник по костюмам: Куань Ютмин
 Операторы: Джимми Лён, Чён Иучоу
 Композиторы: , Стивен Син

Реакция

Кассовые сборы 
«Драконы навсегда» собрали HK$ 33 578 920 в кинотеатральном прокате Гонконга в период с 11 февраля по 17 марта 1988 года.

Критика 

Фильм собрал в целом положительную критику. Российский кинокритик Борис Хохлов пишет, что самое слабое звено фильма — его сюжет, но при этом критик хвалит боевые сцены, «злодеев» и операторскую работу. Филлип О’Коннор в заключении рецензии называет фильм солидным. Критик с ресурса Kung-fu Kingdom так описывает фильм: «хорошая сюжетная линия, замечательные персонажи, бешеные и жестокие трюки». Бен Джонсон называет картину настоящей магией и одним из самых приятных комедийных боевиков Гонконга. Рецензент с сайта Silver Emulsion Reviews также благосклонно отзывается о «Драконах навсегда». Положительное мнение выразил и Дэниел Оти, заявив, что «хорошие вещи [аспекты] перевешивают плохие, и здесь [в фильме] можно многим наслаждаться».

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на YouTube
 

Фильмы Саммо Хуна
Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии Гонконга
Кинокомедии 1988 года
Романтические кинокомедии Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы о боевых искусствах